Angus, stringi i przytulanki – powieść dla młodzieży autorstwa Louise Rennison
 Angus, stringi i przytulanki – brytyjski komediodramat z 2008 roku, w reżyserii Gurindera Chadhy, ekranizacja książki